Aelia Eudoxia (+404), dochter van Bauto en echtgenote van Arcadius,  keizerin van het Oost-Romeinse Rijk (395-404)
 Licinia Eudoxia (422-462), dochter van Theodosius II en echtgenote van Valentinianus III en Petronius Maximus